Дальский — русская фамилия.

 Дальский, Антон Михайлович (1922—2014) —  советский, российский учёный в области машиностроения.
 Дальский, Владимир Михайлович (1912—1998) — советский и украинский актёр театра и кино.
 Дальский, Дмитрий Александрович (1903—1981) — директор киностудии, начальник фронтовой киногруппы, режиссёр.
 Дальский, Мамонт Викторович (1865—1918) — российский актёр.
 Дальский, Михаил Семёнович (1878— ?) — русский артист оперетты, премьер петербургских театров «Буфф» и «Пассаж».
 Дальский, Николай Николаевич (Романов-Дальский) (1942—2001) — самозванец, выдававший себя за потомка императора Николая II. Примечания